Unterkrain bezeichnet:

 einen Teil der historischen Landschaft Krain in Slowenien, siehe Unterkrain (Slowenien)
 Unterkrain (Gemeinde Gallizien), Ortschaft von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten